Джеймс Джон Томсон (; 25 декабря 1851, Аннан, Шотландия — 21 июля 1915, Лондон, Англия) — шотландский футболист, правый хавбек (аналог современного полузащитника), выступавший за «Куинз Парк» и национальную сборную Шотландии. Участник первого официального международного футбольного матча.

Биография 
Джеймс пришёл в «Куинз Парк» в 1871 году. Он начинал как вратарь, однако в конце своего первого сезона был переведён на позицию правого хавбека и открыл счёт голам в заключительном матче против «Ист Килбрайда», состоявшемся 14 апреля 1872 года. В декабре 1873 года Джеймс был избран капитаном команды вместо эмигрировавшего в США Уильяма Кера. Он принимал участие во всех встречах первого розыгрыша кубка Шотландии, который в итоге выиграл его клуб. В своей последней игре за «Куинз Парк» (24 октября 1874 года против «Уэстерна» в рамках шотландского кубка) Джеймс отметился забитым мячом.

На клубном уровне Джеймс выступал только за «Куинз Парк». Это был стойкий, сильный игрок, способный выиграть любое единоборство и не стеснявшийся идти в грубый отбор. Он мог нейтрализовать практически любую угрозу своим воротам, поскольку всегда находился в нужное время в нужном месте.

30 ноября 1872 года Джеймс дебютировал за национальную сборную Шотландии в первом официальном футбольном матче со сборной Англии. Он был одной из наиболее заметных фигур в этой встрече, закончившейся нулевой ничьей. Также Джеймс принимал участие в двух следующих матчах своей национальной команды (снова против англичан), которые состоялись в 1873 и 1874 годах.

Осенью 1874 года Джеймс переехал в Лондон и более в футбол не играл. Он умер 21 июля 1915 года.

Статистика выступлений за сборную Шотландии 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Куинз Парк»
 Обладатель кубка Шотландии (1): 1874

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams
 Профиль на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»